Сосунов — фамилия. Известные носители:
 Сосунов, Василий Николаевич (1901 — после 1975) — советский учёный, лауреат Сталинской премии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Сосунов, Владимир Аристархович (1925—2004) — советский и российский учёный в области газовой динамики и двигателестроения.
 Сосунов, Кирилл Олегович (род. 1975) — российский спортсмен, заслуженный мастер спорта по прыжкам в длину, мастер спорта международного класса по бобслею.
 Сосунов, Михаил Дмитриевич (Michael Soul) (род. 1997) — украинский певец и автор песен.
 Сосунов, Яков Милентьевич командир танкового экипажа
 Мыс Сосунова — мыс на северо-востоке Приморского края

См. также 
 Сосуново
 Сосуновский

Примечания